Jméno Hadrián nosilo šest papežů římskokatolické církve. Jméno je latinského původu. Je to zastaralá podoba jména Adrián. Latinská podoba jména je Hadrianus se vykládá jako muž od moře, z města Hadrie.

papežové
 Hadrián I. – pontifik v letech 772–795
 Hadrián II. – pontifik v letech 867–872
 sv. Hadrián III. – pontifik v letech 884–885
 Hadrián IV. – pontifik v letech 1154–1159
 Hadrián V. – pontifik v roce 1276
 Hadrián VI. – pontifik v letech 1522–1523

další osoby jménem
 Hadrián
 Adrián

Papežové podle jména